Соревнования в танцах на льду по фигурному катанию среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 16 и 17 февраля.

Все соревнования прошли в дворце спорта «Айсберг». 16 февраля в 19:00 по местному времени (UTC+4) была проведена короткая программа, а на следующий день в то же время — произвольная. В соревнованиях приняли участие 24 танцевальных пары. К произвольной программе были допущены лучшие 20 пар по результатам короткой программы.

Золото выиграли чемпионы мира 2013 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2010 года американцы Мерил Дэвис и Чарли Уайт. Они показали лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе. Дэвис и Уайт стали первыми в истории американцами, выигравшими олимпийское золото в танцах на льду (медали в этой дисциплине разыгрываются с 1976 года). 

Олимпийские чемпионы 2010 года и чемпионы мира 2012 года Тесса Вертью и Скотт Моир из Канады на этот раз заняли второе место.

Медалисты

Соревнование

Интересные факты 
 
 В то же время Японию и США представляли родные брат с сестрой в парах Кэти Рид и Крис Рид, Майя Шибутани и Алекс Шибутани соответственно.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014

Олимпийские игры